Tureis (o Turais) puede referirse a dos estrellas diferentes:
 Rho Puppis (ρ Pup / 15 Puppis), en la constelación de Puppis.
 Iota Carinae (ι Car), en la constelación de Carina, más conocida como Aspidiske.